Реборн — коммуна в Германии
 Генри Реборн — шотландский художник
 Reborn! — аниме и манга Акиры Амано
 Реборн — кукла, имитирующая младенца